Normand eller Le Normand är ett franskt efternamn som burits av bland andra:

 Augustin Normand (1839–1906), fransk skeppsbyggare
 Ernest Normand (1857–1923), engelsk genremålare
 
 Joseph Henri Adelson Normand (1868-1959), fransk entomolog
 Kirstin Normand (född 1974), kanadensisk konstsimmerska
 Mabel Normand (1894–1930), amerikansk skådespelerska
 Robin Le Normand (född 1996), fransk fotbollsspelare
 Roger Normand (1912–1983), fransk medeldistanslöpare
 Wilfrid Normand, baron Normand (1884–1962), skotsk jurist och politiker

Se även 
 Lenormand

Franska efternamn